

RMII 
Интерфейс RMII (Reduced Media Independent Interface — сокращенный независящий от среды передачи интерфейс) представляет собой стандартизованный интерфейс использующий сокращенный набор сигналов интерфейса MII применяется для подключения MAC-блока сети FastEthernet к блоку PHY.

Разрядность шин RXD и TXD сокращается вдвое по сравнению с MII, но соответственно вдвое поднимается частота синхронизации MAC. Такое решение позволяет упростить конструкцию печатной платы и сократить количество используемых выводов микроконтроллера. В ряде случаев возможно использовать единую частоту синхронизации для MAC и PHY.
Интерфейс RMII имеет сокращенный набор сигналов и полностью совместим с IEEE 802.3u. Он позволяет работать в режимах 10 и 100 Мбит/c, имеет частоту синхронизации 50 МГц.

Интерфейсы